El término Walk On —en español: «Sigue caminando» o «Camina»— puede referirse a:
Walk On, álbum de la banda Boston o la canción homónima de la misma agrupación.
Walk On, álbum de John Hiatt.
Walk On, canción de la banda U2.